Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1991–1992-es szezonja volt a Serie A 90. szezonja. A bajnokságot nagy fölénnyel, 8 ponttal, emellett veretlenül az AC Milan nyerte.

Végeredmény

A bajnokcsapat 

 Sebastiano Rossi (30 mérkőzés)
 Alessandro Costacurta (30)
 Franco Baresi (33)
 Mauro Tassotti (33)
 Paolo Maldini (31)
 Alberigo Evani (27)
 Roberto Donadoni (30)
 Frank Rijkaard (30)
 Marco Van Basten (31)
 Ruud Gullit (26)
 Daniele Massaro (32)
 Edző: Fabio Capello
Tartalékok
 Demetrio Albertini (28), Diego Fuser (15), Marco Simone (15), Carlo Ancelotti (12), Aldo Serena (9), Filippo Galli (8), Enzo Gambaro (5), Francesco Antonioli (4), Giovanni Cornacchini (3)

A góllövőlista élmezőnye 

 25 reti: Marco Van Basten (Milan)
 18 reti: Roberto Baggio (Juventus)
 16 reti: Francesco Baiano (Foggia)
 12 reti: Gianfranco Zola (Napoli)
 11 reti: Giuseppe Signori (Foggia), Gianluca Vialli (Sampdoria)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1991-92
 Serie C1 1991-92
 Serie C2 1991-92
 Coppa Italia 1991-92

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1